Het Volk (Nederland)
 Het Volk (Belgische krant)